Plástica románica puede referirse a:
Pintura románica
Escultura románica